tyh – codice ISO 639-3 della lingua o'du